Ovtcharovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Овчарово) :
Ovtcharovo, village bulgare de l'obchtina de Choumen, situé dans l'oblast de Choumen ;
Ovtcharovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Ovtcharovo, village bulgare de l'obchtina de Kharmanli, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Ovtcharovo, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte.